Pařížská smlouva může být:

Mezinárodní smlouvy
 Pařížská smlouva (1229) – ukončila křížovou výpravu proti Albigenským (1208-1229)
 Pařížská smlouva (1259) – mezi Jindřichem III. Plantagenetem a Ludvíkem IX. Svatým
 Pařížská smlouva (1303) – mezi Filipem IV. Francouzským a Eduardem I. 
 Pařížská smlouva (1623) – mezi Francií, Savojskem a Benátskou republikou, o obnově Valtellinského území a odstranění španělského vojsko, které tam bylo rozmístěno
 Pařížská smlouva (1763) – ukončení sedmileté války v Americe
 Pařížská smlouva (1783) – ukončení americké války za nezávislost
 Pařížská smlouva (1810) – ukončení francouzko-švédské války
 Pařížská mírová smlouva (1814) – mezi Francií a 6. protifrancouzskou koalicí
 Pařížská mírová smlouva (1815) – mezi Francií a protifrancouzskou koalicí po bitvě u Waterloo
 Pařížská mírová smlouva (1856) – mezi Ruskem a koalicí Velké Británie, Francie, Turecka a Sardinského království 
 Pařížská mírová smlouva (1898) – ukončila španělsko-americkou válku
 Mezinárodní úmluva o jízdě motorovými vozidly (1909)
 Úmluva o regulaci vzdušné přepravy (1919)
 Pařížská smlouva (1920) – podepsaná 1920, mezinárodní dohoda přiznávající Norsku svrchovanost nad Špicberky
 Pařížské mírové smlouvy (1947) – mezi 21 státy protihitlerovské koalice a německými spojenci 
 Pařížská smlouva (1951) – zakládající smlouvou Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO)
 Pařížské dohody (1973) – série dohod, které ukončily válku ve Vietnamu
 Pařížská dohoda (2015) – dohoda v rámci Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu k omezení emisí CO2 z roku 2015

hudební skupina
 Treaty of Paris (hudební skupina) – americká pop-rocková hudební skupina

Související 
 Pařížská dohoda (rozcestník)